Слепнёво — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Расположена в 26 км к югу от райцентра, пгт Кунья, на берегу одноимённого озера Слепнёво.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 197 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года Слепнёво входило в состав Морозовской волости. С января 2006 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Слепнёвской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района